Monroe City (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Monroe City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.